Iaret (godin), een slangengodin in de Egyptische mythologie
 Iaret (18e dynastie), een koningin van de 18e dynastie van Egypte aan de zijde van farao Thoetmosis IV